Philipse ist der Familienname von:
 Esther Philipse (1913–1944), niederländische Schauspielerin
 Herman Philipse (* 1951), niederländischer Philosoph
 Margaret Philipse (ca. 1640–1690), niederländische Kauffrau in der Province of New York

Siehe auch:
 Philips (Begriffsklärung)